Жмуровский Дмитрий Петрович (1918—2010) — участник Великой Отечественной войны, пулемётчик 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта, красноармеец. Герой Советского Союза.

Биография 

Родился. 28 декабря 1917 года (10 января 1918 года по новому стилю) в деревне Борисовичи ныне Климовичского района Могилёвской области. Белорус.

После окончания средней школы поступил на учёбу в Могилёвский педагогический институт.

В Красной Армии — с 12 июля 1941 года. В годы Великой Отечественной войны служил рядовым пулемётчиком 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой Черкасской Краснознамённой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта и показал образцы мужества, находчивости и отваги. Воевал на Брянском, Калининском и 2-м Украинском фронтах.

31 марта 1944 года в бою у деревни Кирпицы (ныне Виктория, 14 км севернее г. Яссы) Дмитрий Жмуровский лично ликвидировал пулемётный расчёт противника, захватил немецкий пулемёт и огнём из него уничтожил до 50 гитлеровцев. Мужественные действия пулемётчика обеспечили быстрое продвижение стрелковой роты и успешное выполнение ею боевой задачи.

В этот же день, при форсировании реки Жижия рядовой Жмуровский одним из первых пробрался на правый берег и в тяжёлых условиях обеспечил огнём своего пулемёта успешное форсирование реки подразделениями батальона. В этом бою уничтожил до 35 солдат врага. 2 апреля Жмуровский стойко отражал контратаку противника и нанёс ему большой урон. Будучи ранен, не оставил пулемёт и вёл огонь до тех пор, пока не потерял сознание.

Демобилизовавшись из армии в 1946 году, окончил Московский педагогический институт и работал преподавателем в ВУЗах (Московского библиотечного института, Вильнюсского университета, Минского мединститута); с 1960 года — на кафедре истории КПСС Белорусского государственного университета.

Доктор исторических наук (1973), профессор (1974). Автор монографий и отдельных работ по истории Компартии Белоруссии.

Награды 
 13 сентября 1944 года Президиум Верховного Совета Союза ССР присвоил Жмуровскому Дмитрию Петровичу звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени и медалями СССР.
 В 1999 году награждён белорусским орденом «За службу Родине» III степени.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Ими гордится Климовщина.
 Суражский педагогический колледж им. А. С. Пушкина.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Восточном кладбище Минска